Der Pont mégalithique von Eyne ist eine Clapper bridge, ein einfache Brücke () über einen Gebirgsbach im Tal von Eyne bei Font-Romeu im Westen des Département Pyrénées-Orientales in Frankreich. 

Der 1715 m hoch gelegene Pont megalithique von Eyne ist eine Struktur, bestehend aus Felsen, die im nationalen Naturpark der katalanischen Pyrenäen vielleicht bereits während der Jungsteinzeit eine Brücke bilden. 

In der Nähe liegen der Dolmen des Pascarets, die Steinkiste Lo Pou sowie die Menhire del Molí d’Eina und Pla del Bosc und der „Roque del Traginers“ ().

Siehe auch 
 Clapper bridge

Weblinks 
 Beschreibung und Bilder (englisch)
 Beschreibung und Bilder (französisch)

Einzelnachweise 

Steinbrücke
Eyne
Steinzeit
Eyne
Eyne
Eyne